Die First Division 1966/67 war die 52. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum zweiten Mal Hibernians Paola.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzte Aufsteiger FC St. George’s Absteiger FC Birkirkara. St. George’s war erstmals seit der Saison 1963/64 wieder im Oberhaus vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Es gab keine Absteiger.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

196667
Fußballsaison 1966/67